L'edizione 1989-90 della Division 2 è stata il cinquantunesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Qualificazioni :
 -  3-1

 -  2-0
 Playoff :
 -  0-0 / 3-2
 Spareggio: D1-D2 : 

 (D2) -  (D1) 3-1 / 0-6 
 Finale Campione 2.Divisione : 

 -  0-1 / 0-1

Voci correlate 
 Division 1 1989-1990
 Coppa di Francia 1989-1990

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1989
Calcio nel 1990